XD oder xD steht für:
 im Netzjargon ein Symbol für ein lachendes Gesicht, siehe Emoticon
 xD-Picture Card, ein Speichermedium
 „eXecute Disable“: eine Technik zur „Verbesserung der Sicherheit eines Computers“ von Intel, siehe NX-Bit
 den Planungsnamen des InterRegios
 eine Spiegelreflexkameramodellreihe der Firma Minolta, siehe Minolta XD7
 ein Schiffstyp der Warnow-Werft, siehe Typ XD (Schiffstyp)
 einen US-amerikanischen Kleinwagen, siehe Scion xD
 römische Zahlzeichen für 490

XD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate Juni und Dezember
 Norwegen: Steinkjer in der Provinz Trøndelag

XD